

Généralités
Informer signifie communiquer des renseignements ; voir information.

Musique
Informer est une chanson de Snow écrite en patois jamaïcain; un informer est un indicateur de police en anglais.